Eyes Open ("occhi aperti" in lingua inglese) può riferirsi a:
Eyes Open – album di Youssou N'Dour del 1992
Eyes Open – album degli Snow Patrol del 2006
Eyes Open – singolo promozionale di Taylor Swift del 2012